Alby, Norrtälje kommun kan syfta på:

 Alby, Fasterna – en by och småort i Fasterna socken
 Alby, Söderby-Karl – bebyggelse i Söderby-Karls socken
 Alby, Ununge – bebyggelse i Ununge socken